Cold Lake (meer), een meer in Canada;
Cold Lake (stad), een stad aan de oevers van het gelijknamige meer;
CFB Cold Lake, een luchtmachtbasis nabij de stad Cold Lake.